Заубер — швейцарська компанія з виробництва гоночних автомобілів
 Заубер — острів у Червоному морі, в архіпелазі Дахлак